Бори́с Ио́сифович Шра́гин (18 августа 1926, Вязьма — 15 августа 1990, Нью-Йорк) — российский  и публицист, правозащитник. Кандидат философских наук.

Биография 
Сын детского врача. 

Окончил философский факультет МГУ (1949), преподавал в школах Фрунзе и Свердловска. 

Работал в Институте теории и истории изобразительных искусств в Москве (1959—1968), в Институте художественной промышленности (1968—1974), опубликовал более 40 научных работ. 

С начала 1960-х годов — активный участник правозащитного движения, его статьи распространялись в самиздате. Выступал в поддержку Ю.Даниэля, Г. Суперфина, А. Д. Сахарова, А. И. Солженицына. Как вспоминал в своих мемуарах Юрий Глазов: "Шрагин — сторонник эволюции общества, он — за медленные продуманные шаги".
В 1968 году был исключен из КПСС (вступил в 1956 году) и уволен с работы без права работать в научных учреждениях. В 1974 году вместе с женой Натальей Садомской эмигрировал в США. Сотрудничал с Радио Свобода, преподавал в Амхерст-колледже, Бостон-колледже, Гарвардском и Колумбийском университетах. C 1969 года публиковался за рубежами СССР на русском и английском языках, иногда под псевдонимами (Лев Зенцов, Яр Ясный, Б.Сугробов и др.), выступал с критикой националистических тенденций в СССР и в кругах эмиграции.

Скончался от рака лёгких. Некролог Шрагину написал приятельствовавший с ним Сергей Довлатов: эта статья стала последним произведением Довлатова, умершего через 9 дней после Шрагина, и была опубликована рядом с его собственным некрологом.

Труды

На русском языке 
 О декоративно-прикладном искусстве. М.: Знание, 1963 (в соавторстве с В. А. Громовой)
 Самосознание: сборник статей. Нью-Йорк: Хроника, 1976 (один из составителей и авторов)
 Противостояние духа. London: Overseas Publications Interchange, 1977
 Мысль и действие: Философия истории. Эстетика. Критика. Публицистика. Воспоминания. Письма. М.: РГГУ, 2000

На английском языке 
 The challenge of the spirit. New York: Knopf, 1978
 The Political, social, and religious thought of Russian samizdat: an anthology/ Ed. by Michael Meerson-Aksenov, Boris Shragin. Belmont: Nordland Pub. Co., 1977

Примечания

Литература 
 Глазов Ю. Я. В краю отцов: Хроника недавнего прошлого. М.: Истина и жизнь, 1998, с. 94, 107, 113, 115—118, 135, 155—157, 163, 169, 185, 201—202, 232, 275, 280.

Ссылки 
 Некролог в газете The New York Times
 Сергей Довлатов. Умер Борис Шрагин
 Наталья Трауберг. Легкая корона
 Биография и библиография на сайте Александр Исаевич Солженицын
 Статья в Большой биографической энциклопедии

Публицисты по алфавиту
Публицисты СССР
Публицисты России
Правозащитники СССР
Советские диссиденты
Выпускники философского факультета МГУ
Сотрудники Института теории и истории изобразительных искусств
Исключённые из КПСС
Преподаватели Амхерстского колледжа
Русские эмигранты третьей волны в США
Умершие от рака